Ladik o Lâdik può riferirsi ad una delle seguenti città o località della Turchia:

Ladik nella Provincia di Samsun, l'antica Laodicea Pontica
Denizli Ladik, attualmente chiamata solo Denizli, vicina all'antica Laodicea al Lico

Storia 
Beylikato di Lâdik: Beilikato turcomanno d'Anatolia del XIV secolo, chiamato anche İnançoğlu, fondato a Denizli e dintorni, nella regione costiera del Mar Egeo

Geografia 
 lago di Ladik vicino a Ladik nella Provincia di Samsun lago artificiale per l'irrigazione

Altro 
 Ládík diminutivo di Ladislav, nome ceco maschile